A szabadmatt olyan sakkfeladvány, amelynek megoldása mattra végződik, és amely csak úgy oldható meg, hogy világos és sötét együttműködik a matthelyzet előidézésében.

Az ilyen feladvány készítője megadja, hány lépésben elérendő a matt. Bár a kívánt állás elérésében a két oldal együttműködik, ezt csak a sakk szabályainak tiszteletben tartásával tehetik. Általában sötétet mattolják. A lépéseket – szemben a direkt matt feladványokkal – sötét kezdi.

A jobboldalt látható példafeladványt Z. Maslar publikálta a Die Schwalbe című kiadványban 1981-ben. A megoldás:

1. –– Kf32. Kd3 Fb33. Kc3 Ke4+4. Kd2 Kd45. Ke2 Kc36. Hb4 Kb27. Kd2 Ka18. Kc1 Fa29. Hc2#

Irodalom 
Black to Play (F. Chlubna, Vienna, 1994) - a general survey of helpmates.
Hilmar Ebert + Hans Gruber "Top Helpmates" 1995, as PDF in: 
Hilmar Ebert + Hans Gruber "Early Helpmates" 2001, as PDF in:

Fordítás 

Sakk